El término martirio puede hacer referencia a:
 Tormento, sufrimiento o dolor sufrido por el mártir;
 Martirio, nombre artístico de la cantante española María Isabel Quiñones.